Luigi Berti peut faire référence à:

Patronymie
 Luigi Berti (1828-1890) était un policier italien.
 Luigi Berti (1904-1964) est un écrivain et poète italien.